Межзональный турнир по шахматам 1982 среди женщин (Тбилиси) — пятый женский межзональный турнир, этап цикла соревнований на первенство мира (1982—1984), проводился в 2 группах.

Вторая группа играла с 15 сентября по 8 октября в Тбилиси. 15 участниц из 10 стран, в том числе 5 из СССР. На старте лидерство захватила дебютантка межзональных турниров М. Мурешан, которой удалось сохранить его до конца соревнования — 10½ очков. На очко от победительницы отстала И. Левитина (без поражений). 3-е место заняла Лю Шилань — 9 очков. 

Норму международного гроссмейстера выполнили Мурешан и Лю Шилань.

Таблица

Литература 
 

1982 год в Грузии
Межзональные турниры
1982 год в шахматах